Lista em ordem alfabética das canções compostas pela cantora brasileira Paula Toller. Os nomes dos co-compositores das canções estão entre parênteses e, logo em seguida, o álbum e o ano em que estas foram gravadas originalmente.

Erotismo e Sexualidade são temas comuns em suas letras.

Com Kid Abelha

 "Alice (Não me Escreva Aquela Carta de Amor)" (com Leoni e Bruno Fortunato) – Seu Espião (1984)
 "Amanhã é 23" (com George Israel)  – Tomate (1987)
 "Apenas Timidez" (com George Israel) – Meu Mundo Gira Em Torno de Você (1996)
 "Como eu Quero" (com Leoni) – Seu Espião (1984)
 "Conspiração Internacional" (com Leoni) – Educação Sentimental (1985)
 "Dança" (com George Israel) – Tomate (1987)
 "Deus (Apareça na Televsão)" (com George Israel e Sergio Dias) – Iê, iê, iê (1993)
 "Dizer Não é Dizer Sim" (com George Israel) – Kid (1989)
 "Educação Sentimental II" (com Leoni e Herbert Viana) – Educação Sentimental (1985)
 "Eu Contra a Noite" (George Israel) – Surf (2001)
 "Eu Preciso" (com George Israel) – Tomate (1987)
 "Eu Só Penso em Você" (com George Israel) – Autolove (1998)
 "Eu Tive um Sonho" (com George Israel) – Iê, iê, iê (1993)
 "Fixação" (com Beni e Leoni) – Seu Espião (1984)
 "Garotos" (com Leoni) – Educação Sentimental (1985)
 "Gilmarley Song" (com George Israel) – Acústico MTV (2002)
 "Grand' Hotel" (com George Israel e Lui Farias) – Tudo é Permitido (1991)
 "Hoje eu Não Vou" (com Beni e Leoni) – Seu Espião (1984)
 "Leão" (com Bruno Fortunato) – Tomate (1987)
 "Maio..." (com George Israel) – Autolove (1998)
 "Mais Louco" (com George Israel e Nilo Romero) – Tomate (1987)
 "Me Deixa Falar" (com George Israel) – Tomate (1987)
 "Meu Vício Agora" (com George Israel) – Acústico MTV (2002)
 "Nada Por Mim" (com Herbert Viana)
 "Nada Sei (Apnéia)" (com George Israel) – Acústico MTV (2002)
 "No Seu Lugar" (com George Israel e Lui Farias) – Tudo é Permitido (1991)
 "Pintura Íntima" (com Leoni) – Seu Espião (1984)
 "Porque Não Eu?" (com Leoni e Herbert Viana) – Seu Espião (1984)
 "Por Que Eu Não Desisto de Você" (com Cadena) – Pega Vida (2005)
 "Seu Espião" (com Leoni e Herbert Viana) – Seu Espião (1984)
 "Todo Meu Ouro" (com Bruno Fortunato, George Israel e Lui Farias)
 "Um Dia em Cem" (com Leoni) – Educação Sentimental (1985)

Solo

 "À Noite Sonhei Contigo" (versão original: Kevin Johansen) – SóNós (2007)
 "All Over" (com Donavon Frankenreiter, Paul Ralphes e Caio Fonseca) – SóNós (2007)
 "Barcelona 16" (com Paul Ralphes e Caio Fonseca) – SóNós (2007)
 "Eu Quero ir Pra Rua" (com Coringa) – SóNós (2007)
 "Oito Anos" (com Dunga) – Paula Toller (1998)
 "Pane de Maravilha" (com Dado Villa-Lobos) – SóNós (2007)
 "Rústica" (com Dado Villa-Lobos) – SóNós (2007)
 "Tudo se Perdeu" (versão original: Rufus Wainwright) – SóNós (2007)
 "Um Primeiro Beijo" (com Paul Ralphes e Caio Fonseca) – SóNós (2007)
 "Você Me Ganhou de Presente" (com Paul Ralphes e Coringa) – SóNós (2007)
 "Derretendo Satélites" (com Herbert Vianna)  – Paula Toller (1997)

Canções interpretadas por outros artistas

 "Dias" (com Dado Villa-Lobos) – MTV Apresenta: Jardim de Cactus (2006) de Dado Villa-Lobos

 "Nada por Mim" (com Herbert Vianna) – Todas (1985) de Marina Lima

Paula Toller
Paula Toller